Константин Кожевников:
 Кожевников, Константин Викторович (род. 1982) — российский актёр театра и кино.
 Кожевников, Константин Вячеславович (род. 1985) — российский артист эстрады, юморист, пародист.